Al-Ahly eller Al-Ahli () er arabisk for "national" og er navnet på flere sportsklubber og organisationer i den arabiske verden. 

Basketball
 Al Ahly (basketball klub), Egypten
 Al-Ahli Jeddah (basketball), Saudi Arabien

Fodbold
 Al Ahly SC, Egypten
 Al-Ahly SC (Benghazi), Libyen
 Al-Ahli SC (Tripoli), Libyen
 Al-Ahly Shendi, Sudan
 Al-Ahli SC (Saida), Libanon
 Al Ahli SC (Doha), Qatar
 Al-Ahli SC (Jeddah), Saudi Arabien
 Al-Ahli SC (Amman), Jordan
 Al Ahli SC (Khartoum), Sudan
 Al-Ahli SC (Wad Madani), Sudan
 Al-Ahli Club (Manama), Bahrain
 Al Ahli Club (Dubai), United Arab Emirates
 Al-Ahli Club Sana'a, Yemen, Sana'a
 Al-Ahli Taizz SC, Yemen, Ta'izz